Kerncentrale Bataan, een kerncentrale in de Filipijnen
BNP Paribas, een Franse bank